Ю́рий Леони́дович Леони́дов ( — 24 сентября 1989, Москва) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1968).

Биография 
Родился в семье народного артиста СССР Леонида Леонидова.

Выпускник оперно-драматической студии имени К. С. Станиславского (1941). До начала Великой Отечественной войны — актёр Московского драматического театра имени Станиславского.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году ушёл на фронт добровольцем.

С 1943 года выступал на сцене МХАТа СССР имени М. Горького.

Был женат на артистке МХАТ имени М. Горького, заслуженной артистке РСФСР Тамаре Михеевой, затем его женой была врач-косметолог, заслуженный врач РСФСР Инна Ивановна Кольгуненко.

Умер в Москве в 1989 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.

Театральные работы 
МХАТ имени М. Горького (1943—1989):

  — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Порфирий, Квартальный, Андрюшка, крепостной Ноздрёва
  — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — защитник
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — военный
  — «Последние дни» М. А. Булгакова — Тургенев
  — «Русские люди» К. М. Симонова — Ильин
  — «Последняя жертва» А. Н. Островского — Молодой посетитель клуба
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — князь Шаховской
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Вася Шустрый
  — «Воскресение» по Л. Н. Толстому — князь Нехлюдов
  — «Илья Головин» С. В. Михалкова — Фёдор
  — «Разлом» Б. А. Лавренёва — 4-й матрос
  — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Манилов
  — «Ломоносов» Вс. В. Иванова — Кирилл Григорьевич Разумовский
  — «Плоды просвещения» Л. Н. Толстого — Григорий
  — «Лермонтов» Б. А. Лавренёва — князь Васильчиков Александр Илларионович
  — «Осенний сад» Л. Хеллман — Николас Динери
  — «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Стива Облонский
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Василий Васильевич Солёный
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Яша
  — «Дом, где мы родились» по пьесе П. Когоута «Третья сестра» — бригадир Галена
  — «Бронепоезд 14-69» Вс. В. Иванова — прапорщик Обаб
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — оптимист
  — «Дон Кихот ведёт бой» В. Н. Коростылёва — Дон Кихот Ламанчский
  — «Утоление жажды» по Ю. В. Трифонову — Нагиев
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Шпекин
  — «Чрезвычайный посол» А. С. и П. Л. Тур — Андрей Петрович Седых
  — «Дым отечества» К. М. Симонова — Григорий Фадеевич
  — «Обратный счёт» Е. Г. Рамзина — полковник Паша
  — «Последние» М. Горького — Яков Коломийцев
  — «Сталевары» Г. К. Бокарева — Варламов, начальник смены
  — «Медная бабушка» Л. Г. Зорина — Жуковский
  — «Иванов» А. П. Чехова — Лебедев
  — «Обратная связь» А. И. Гельмана — Артюшкин, секретарь парткома стройки
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — инженер Забелин
  — «Волоколамское шоссе» по повести А. А. Бека — генерал Звягин
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Иван Романович Чебутыкин
  — «Мёртвые души» по Н. В. Гоголю — Жандармский полковник

Театр «Сфера»:
 1982 — Сомов, «Моль», Н. Ф. Погодин
 1982 — Отец, «Театр Олби» («Смерть Бесси Смит»), Э. Олби (постановка Г. Л. Бортникова)
 1985 — Ипполит Павлович, «Театральный роман», М. А. Булгаков (постановка Е. И. Еланской)
 1986 — «Прощай, Гульсары!», Ч. Айтматов (постановка Е. И. Еланской, режиссёр Г. Д. Столяров)
 1987 — «Зелёная птичка», К. Гоцци (режиссёр Е. И. Еланская)
 1987 — Пётр Николаевич Сорин, «Без названия» («Чайка»), А. П. Чехов (постановка Е. И. Еланской, режиссёры Г. Д. Столяров, Е. М. Образцова)
 1988 — Отец Финеган, «Гарольд и Мод», П. Хиггинс, Ж.-К. Каррьер (постановка Н. П. Красноярской)

Роли в кино 

 1949 — Алитет уходит в горы — Фрэнк
 1950 — Мусоргский — Александр Порфирьевич Бородин
 1957 — Рождённые бурей — Эдвард Могельницкий
 1958 — Олеко Дундич — белогвардейский офицер
 1960 — Мёртвые души — Манилов
 1960 — Дом с мезонином — помещик Белокуров
 1961 — После бала (короткометражный) — собеседник Ивана Васильевича
 1962 — Седьмой спутник (фильм-спектакль) — полковник
 1963 — Верните плату за обучение (фильм-спектакль) — учитель математики
 1963 — Бухта Елены — Шувалов
 1965 — Учитель словесности (короткометражный) — Полянский
 1965 — Три времени года
 1965 — Гибель эскадры — командир флагмана
 1965 — Вниманию граждан и организаций — Пётр Крупицын, отец
 1966 — Тени старого замка (фильм-спектакль) — Яан Тедер
 1967 — Твой современник — министр
 1967 — Таинственная стена — эпизод
 1967 — Берег надежды — академик Макаров
 1967 — Война и мир — князь Несвицкий
 1968 — И снова май — Щербаков
 1971 — Мальчики — Владимир Константинович Наместников
 1971 — Заговор (фильм-спектакль) — Фред Пренсис
 1972 — Час жизни (фильм-спектакль) — полковник
 1972 — Укрощение огня — Морозов
 1972 — Бой после победы — Смайлс, американский генерал
 1973 — Звёздный час (фильм-спектакль) — начальник контрразведки
 1974 — Скворец и Лира — Артур Опендорф
 1975—1977 — Семейная история (фильм-спектакль) — Юрий Павлович
 1976 — В одном микрорайоне (фильм-спектакль)
 1979 — Сегодня и завтра — Савелий Тихонович Бажутин
 1979 — Мёртвые души (фильм-спектакль) — Манилов
 1979 — Добряки — Филипп Филиппович Колесницын
 1980 — Миллионы Ферфакса — генерал Камминс
 1980 — Коней на переправе не меняют — Николай Николаевич, заместитель председателя Совмина
 1980 — Этот фантастический мир. Выпуск 4 — Тускуб
 1984 — Предел возможного — начальник из комнаты № 305
 1984 — Лучшие годы — Серов
 1984 — Волоколамское шоссе (фильм-спектакль) — генерал Звягин

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1958)
 Народный артист РСФСР (1968)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)

Примечания

Ссылки 
 Леонидов Юрий Леонидович: Досье

Похороненные на Новодевичьем кладбище